Евровизия 1959 е 4-тият песенен конкурс.

История 
Той се провежда на 11 март във Фестивалния и конгресен дворец в Кан, Франция. Люксембург се оттегля, а Великобритания се завръща. Дебют прави Монако, с което участващите държави вече наброяват 11. Нидерландия побеждава за втори път с песента Een beetje, изпълнена от Теди Схолтен, а Вили ван Хемерт се записва като първия композитор, успял да победи с две свои песни в конкурса.

Фестивалът постепенно започва да се пречупва. Ако дотогава водещите стриктно са чели предварително написани текстове и не са проявявали дори минимална освободеност в поведението си, то Жаклин Жубер променя това. Тя не чете, а свободно разказва преди всяка песен за авторите и съдържанието ѝ. Позволява си и лека ирония по време на гласуването. Например, след като френската песен дълго време остава без точки, а накрая получава първите, тя заявява: „От името на Франция – благодаря“. Доменико Модуньо е отново звездата на фестивала с второ свое знаково изпълнение: Чао, чао, бамбина, станало огромен световен хит впоследствие. Отново националните журита не забелязват това. Той ще се пробва на „Евровизия“ само още един път, пак неуспешно, преди да се откаже нацяло да се появява на този фестивал.

Правила 
Правилата на „Евровизия“ са най-често променящото се нещо на фестивала. От тази година влиза в сила забрана професионални композитори да участват в националните журита. Системата за гласуване обаче се запазва – 10 члена във всяка държава имат право да присъждат по една точка.

Участници

Гласуване

Галерия

Източници

Външни препратки 
 www.esctoday.com
 www.eurovision.tv

1959
Музикални фестивали във Франция
Фестивали в Кан (Прованс-Алпи-Лазурен бряг)
1959 година